Bohdan Bławacki (1963-), ukraiński piłkarz, trener
 Wasyl Bławacki (1899–1944), ukraiński prawnik, polityk
 Wołodymyr Bławacki (1900–1953), ukraiński aktor, reżyser